

Toponímia

Municípios da Espanha 
Monreal — em Navarra
Monreal del Llano — na província de Cuenca, Castela-Mancha
Monreal del Campo — na província de Teruel, Aragão
Monreal de Ariza — na província de Saragoça, Aragão

Outros países 
Monreal (Alemanha) — na Renânia-Palatinado
Monreal (Masbate) — município da região de Bicol, Luzon, Filipinas
Monreale — comuna da Sicília, Itália

Desambiguações de topônimos